Александр Сергеевич Мулярчик  (12 ноября 1938 − 1 июля 2021) — советский и российский -американист, специалист по истории литературы США и российско-американским литературным и культурным связям. Доктор филологических наук (1984), профессор (1991). Член-корреспондент Международной академии наук и образования (1995), Академии российской словесности (1998).

Биография 
Окончил филологический факультет (1961) и аспирантуру (1964) Московского государственного университета, защитил кандидатскую диссертацию «Путь Джона Стейнбека к „Гроздьям гнева“: творчество Стейнбека 20-30-х годов». С 1973 по 1989 год работал в Институте США и Канады АН СССР, в 1982 году защитил докторскую диссертацию «Реалистический роман США после второй мировой войны: основные тенденции развития». С 1989 по 1995 год работал в Институте мировой литературы АН СССР (РАН). Преподавал в МГУ (1964—1990); с 1990 по 2002 год — заведующий кафедрой зарубежной литературы Московского областного педагогического университета.

Основные работы 
 Творчество Джона Стейнбека (1963);
 Американский роман 20-х годов XX века (1968);
 Послевоенные американские романисты (1980);
 Спор идет о человеке. О литературе США второй половины XX века (1985),
 Литература: основные черты, этапы, тенденции // История США. (1987)
 Современный реалистический роман США: 1945—1980 (1988);
 Слушать друг друга. О литературных и культурных связях СССР и США (1991);
 США: век XX. Грани литературного процесса (1994);
 Русская проза Владимира Набокова (1997)

Примечания

Литература

Ссылки 
Мулярчик Александр Сергеевич // Лица МГОУ

Американисты СССР
Американисты России
Сотрудники ИМЛИ
Сотрудники Института США и Канады РАН
Преподаватели Московского государственного областного университета
Преподаватели филологического факультета МГУ
Набоковеды